Dinnington ist der Name folgender Orte im Vereinigten Königreich:

 Dinnington (Somerset), England
 Dinnington (South Yorkshire), England
 Dinnington (Tyne and Wear), England